Lirio de los pantanos puede referirse a:

 el género botánico Saururus; o 
 el nombre común de la planta Iris pseudacorus.